Givry (Henegouwen), een deelgemeente van Quévy in de Belgische provincie Henegouwen
Givry (Luxemburg), een gehucht in Flamierge, een deelgemeente van de Belgische gemeente Bertogne
Kanton Givry, een kanton in het Franse departement Saône-et-Loire
RUS Givry, een Belgische voetbalclub

Givry (Yonne)
Givry (Ardennes)
Givry (Saône-et-Loire)

ook:
Givry-en-Argonne, Marne
Givry-lès-Loisy, Marne